Diego Cusihuamán puede referirse a:

 Diego Cusihuamán, pintor muralista de la Escuela cusqueña de pintura, activo a inicios del siglo XVII;
 Diego Cusihuamán, noble inca, participó en la rebelión de Túpac Amaru II (1780-1781) y la conspiración de Aguilar y Ubalde (1804-1805).